La Copa de Campeones de Europa 1983-84 fue la edición número 29 en la historia de la competición. Se disputó entre octubre de 1983 y mayo de 1984, con la participación inicial de 32 equipos, todos ellos campeones de sus respectivas federaciones nacionales.

La final, a partido único, tuvo lugar el 30 de mayo de 1984 en el Estadio Olímpico de Roma, en Italia, y en ella se enfrentaron el Liverpool y la Roma. Venció el equipo inglés en la tanda de penaltis tras un empate a uno en el tiempo reglamentario que permaneció en la prórroga, siendo esta la primera final que se decidía desde los 11 metros. Este sería el último de una serie de triunfos del fútbol inglés en la máxima competición europea, justo un año antes de la Tragedia de Heysel.

Para el recuerdo quedará la actuación del guardameta del Liverpool, Bruce Grobbelaar que en la tanda de penales logró desconcentrar a los lanzadores de la Roma realizando un singular baile. También afectó el hecho de que hubiera fotógrafos con flashes detrás de la portería, hecho que el presidente de la Roma, Dino Viola, denunció a la UEFA días después, y que fue el primer paso para reubicarlos

La Roma se convirtió en el primer equipo que no lograba ganar la Copa de Europa en su propio estadio. Para eso, tuvieron que pasar 28 años, donde el Bayern Múnich perdía ante el Chelsea en el Allianz Arena, teniendo la posibilidad de lograr su 5ª estrella.

En este periodo, los equipos ingleses ganaron 7 de las últimas 8 ediciones. La excepción fue el Hamburgo S.V. en la edición anterior.

26 Años después, el hijo del presidente de la Roma reconoció que el árbitro que pitó el partido de vuelta de la semifinal recibió cien millones de liras del equipo, partido en el que remontaron un 2-0 al Dundee.

Rondas siguientes

Final

Máximos goleadores
Tabla de máximos goleadores de la Copa de Europa 1983–84:

Notas

Referencias 

Temporadas de la Liga de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA